Strupen kan syfta på: 

Strupen (sjö) – en sjö i Norrköpings kommun 
Strupen (Eds socken, Ångermanland) – en sjö i Sollefteå kommun 
Strupen (Resele socken, Ångermanland) – en sjö i Sollefteå kommun